Mario Muscat (Paola, 18 augustus 1976) is een Maltees voetballer die als keeper speelt voor Hibernians FC. Hij debuteerde in het seizoen 1993/94 bij Hibernians FC en speelde sindsdien meer dan 450 officiële wedstrijden voor de club. In 1996 stond hij voor het eerst onder de lat voor het Maltees voetbalelftal, waarvoor hij meer dan zestig interlands speelde.

Zie ook
 Lijst van spelers van het Maltese voetbalelftal

Muscat, Mario